Уо́лтерс () — фамилия:
 Уолтерс, Аллан Артур (1926—2009) — британский экономист.
 Уолтерс, Барбара (1929—2022) — американская телеведущая, журналистка и писательница.
 Уолтерс, Вернон Энтони (1917—2002) — американский государственный деятель и дипломат.
 Уолтерс, Генри (1848—1931) — американский филантроп и коллекционер произведений искусства, сын Уильяма Уолтерса.
 Уолтерс, Дейл (род. 1963) — канадский боксёр.
 Уолтерс, Джейми (род. 1969) — американский певец, актёр, пожарный и музыкальный продюсер.
 Уолтерс, Джонатан (род. 1983) — ирландский футболист.
 Уолтерс, Джордж (1904—1999) — американский крановщик.
 Уолтерс, Джули (род. 1950) — британская актриса.
 Уолтерс, Кара (род. 1975) — американская баскетболистка.
 Уолтерс, Керран (род. 1998) — американский актёр.
 Уолтерс, Кэтрин (1839—1920) — британская законодательница мод и куртизанка.
 Уолтерс, Ларри (1949—1993) — обладатель Премии Дарвина 1982 года.
 Уолтерс, Макс (1920—2005) — британский ботаник.
 Уолтерс, Мелора (род. 1968) — американская актриса.
 Уолтерс, Мэдж Дорита (более известная как Мэдж Дорита Синклер; 1938—1995) — американская актриса.
 Уолтерс, Нейт (род. 1991) — американский баскетболист.
 Уолтерс, Николас (род. 1986) — непобеждённый ямайский боксёр-профессионал.
 Уолтерс, Самуэль (1811—1882) — английский художник.
 Уолтерс, Стивен (род. 1970) — английский актёр.
 Уолтерс, Сьюзан (род. 1963) — американская актриса и модель.
 Уолтерс, Тодди (род. 1969) — американская актриса, певица и автор песен.
 Уолтерс, Уильям Томпсон (1820—1894) — американский бизнесмен и коллекционер произведений искусства, отец Генри Уолтерса.
 Уолтерс, Шу-Аиб (род. 1981) — южноафриканский футболист, вратарь.
 Уолтерс, Энн-Мэри (1923—1998) — британская разведчица французского происхождения.

См. также 
 Уолтер